Youthquake — второй студийный альбом британской группы Dead or Alive, выпущенный в мае 1985 года. Пластинка стала коммерческим прорывом в Европе и США благодаря синглу «You Spin Me Round (Like a Record)», ставшим № 1 в Великобритании и вошёл в Топ-20 в США. Это было первое сотрудничество группы с Stock, Aitken & Waterman.

Альбом достиг 9 строчки в Великобритании и получил золотую сертификацию за продажу более 100 тыс. копий.

Автором обложки выступил Марио Тестино.

Список композиций

Участники записи 
 Пит Бёрнс — вокал
 Майк Перси — автор песен, бас-гитарист
 Тим Левер — клавишник
 Стив Кой — барабанщик
 Майк Сток — продюсер
 Пит Уотермен — продюсер
 Мэтт Айткен — продюсер
 Фил Хардинг — звукорежиссёр
 Сатори — дизайнер
 Марио Тестино — фотограф

Примечания 

Альбомы Dead or Alive
Альбомы Epic Records